Hanzing heißen folgende geographischen Objekte:

 Hanzing (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Hanzing (Untergriesbach), Ortsteil der Gemeinde Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hanzing (Gemeinde Freinberg), Ortschaft von Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich